PL  henviser til forskellige artikler:
 Paralympiske Lege – idrætsstævne for handicappede idrætsudøvere
 PL Manager – et spil på DR's hjemmeside under Sporten
 PL – kendingsbogstaver for biler fra Polen
 .pl – Polens nationale topdomæne